Nullah peut faire référence à :

Prénom 

Nullah (prononcé « n[ɔ]llah », [o] ouvert) est un prénom masculin d'origine aborigène et indienne, qui est assez répandu en Australie. En France, il est présent depuis peu et est plus connu sous la forme francisé de « Nollah », du fait de la prononciation d'origine qui pourrait être erronée en français.

Ce prénom a été popularisé après la sortie du film "Australia" en 2008, réalisé par Baz Luhrmann, dans lequel le personnage du jeune garçon aborigène, joué par l'acteur Brandon Walters ce nomme ainsi.

Il s'agit d'un emprunt récent à un idiome étranger, en effet, en langue aborigène ou en hindi par exemple ce prénom peut signifier plusieurs choses (Voir ci-dessous).

Langage 

En langue aborigène du peuple Dharug, ce prénom serait un dérivé de "bâton de chasse".

Un nullah, nulla en hindi, ou nallah en panjābī est un bras de mer, d'un cours d'eau ou d'un ruisseau, ou encore une vallée étroite aux parois raides. Elles apparaissent le plus souvent dans les régions montagneuses, où il y a peu de précipitations. Elles sont courantes en Inde et au Pakistan.

Lien externe 

 Nullah, sur Encyclopædia Britannica, édition de 1911. Consulté le .
Aboriginal name, The Best Aboriginal Names for Your Baby.
Best Aboriginal Names, Best Aboriginal Names.

Prénom masculin
Prénom indien